La Lega Nazionale B 1988-1989, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Basilea (gruppo ovest) e dell'Yverdon-Sport (gruppo est).

Gruppo ovest

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla poule promozione.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo est

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla poule promozione.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule promozione 
Alle qualificazioni della LNB sono state aggiunte le ultime 4 classificate della Lega Nazionale A:
 (9ª classificata), Losanna (10ª),  (11ª) e Lugano (12ª).
Losanna e San Gallo sono state inserite nel gruppo A, Aarau e Lugano nel gruppo B.

Gruppo A

Classifica 

Legenda:
      Conserva il posto in Lega Nazionale A 1989-1990.
      Resta in Lega Nazionale B 1989-1990.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo B

Classifica 

Legenda:
      Conserva il posto in Lega Nazionale A 1989-1990.
      Resta in Lega Nazionale B 1989-1990.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule retrocessione

Gruppo A

Classifica 

Legenda:
  Va agli spareggi retrocessione e li perde.
      Retrocesso in Prima Lega 1989-1990.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo B

Classifica 

Legenda:
  Va agli spareggi retrocessione e si salva.
      Retrocesso in Prima Lega 1989-1990.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi retrocessione 
Gli spareggi retrocessione fra le quinte classificate per decidere la terza ed ultima relegata in Prima Lega furono disputati il 3 e 10 giugno 1989:

Verdetti finali

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1989 2